GR se može odnositi na:
 Glukokortikoidni receptor, nuklearni receptor
 Glutationska reduktaza, enzim
 Opšta teorija relativnosti ()